Targowisko peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Targowisko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Targowisko, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Targowisko, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.